Chris O’Loughlin ist der Name folgender Personen:

* Chris O’Loughlin (Fechter) (Christopher Stuart O’Loughlin; * 1967), US-amerikanischer Fechter 
 Chris O’Loughlin (Fußballtrainer) (* 1978), nordirischer Fußballtrainer und -funktionär